Dunbar steht für:
 Dunbar (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dunbar (Schiff), britisches Segelschiff
 (3718) Dunbar, Asteroid des Hauptgürtels
 Dunbar-Zahl, Begriff aus der Soziologie
 Earl of Dunbar, schottischer Adelstitel
 Dunbar & Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Dunbar Castle, Burgruine in Dunbar, Schottland
 Dunbar Castle (Schiff), britisches Passagierschiff

Dunbar ist der Name folgender

Orte in Großbritannien:
 Dunbar (Schottland)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dunbar (Alabama), im Washington County
 Dunbar (Iowa), im Marshall County
 Dunbar (Kentucky), im Butler County
 Dunbar (Maryland), im Baltimore County
 Dunbar (Minnesota), im Itasca County
 Dunbar (Nebraska), im Otoe County
 Dunbar (New York), im Broome County
 Dunbar (North Carolina), im Edgecombe County
 Dunbar (Ohio), im Washington County
 Dunbar (Love County, Oklahoma)
 Dunbar (Pushmataha County, Oklahoma)
 Dunbar (Pennsylvania), im Fayette County
 Dunbar (Georgetown County, South Carolina)
 Dunbar (Marlboro County, South Carolina)
 Dunbar (Tennessee), im Decatur County
 Dunbar (Texas), im Rains County
 Dunbar (Virginia), im Wise County
 Dunbar (West Virginia), im Kanawha County
 Dunbar (Wisconsin), im Marinette County
 Dunbar (Town), Town(ship) im Marinette County, Wisconsin
 Dunbar Cave, im Montgomery County, Tennessee
 Dunbar Hill, im Adair County, Kentucky
 Dunbar Landing, im Georgetown County, South Carolina

Orte in Australien:
 Dunbar (Queensland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dunbar Apartments, in New York, New York, ID-Nr. 79001601
 Dunbar Historic District, in Dayton, Ohio, ID-Nr. 80003174
 Dunbar Hospital, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 79001172
 Dunbar Junior and Senior High School and Junior College, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 80000782
 Dunbar Public School, in Loudon, Tennessee, ID-Nr. 07001196
 Dunbar Theatre, in Wichita, Kansas, ID-Nr. 08000615
 Dunbar-Creigh House, in Landisburg, Pennsylvania, ID-Nr. 80003595
 Dunbar-Stearns House, in Waltham, Massachusetts, ID-Nr. 89001517
 Dunbar-Vinton House, in Southbridge, Massachusetts, ID-Nr. 89000573

geografischer Objekte in Antarktika:
 Dunbar Head, Landspitze im Viktorialand
 Dunbar-Inseln, Inselgruppe der Südlichen Shetlandinseln
 Dunbar Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland

Schlachten: